El término Luco puede referirse a:

Luco, concejo que forma parte del municipio de Arrazua-Ubarrundia.
Luco de Jiloca, localidad que forma parte del municipio de Calamocha.
Luco de Bordón, localidad que forma parte del municipio de Castellote.
Luco de Huerva, despoblado situado en el municipio de Herrera de los Navarros.